Heimatpreis steht für:
Josef-Krainer-Heimatpreis des Steirischen Gedenkwerkes 
 Bayerischer Heimatpreis der Volks- und Raiffeisenbanken
Heimatpreis Bayern des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat